Gorelick ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Gorelick (* 1950), US-amerikanische Juristin und Wirtschaftsmanagerin
 Kenneth Gorelick (* 1956), US-amerikanischer Sopransaxophonist, bekannt als Kenny G

Siehe auch:
 Gorelik